Алліка () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Алліка — село (küla) у міському самоврядуванні Гаапсалу повіту Ляенемаа.
 Алліка — село у волості Вінні повіту Ляене-Вірумаа.
 Алліка — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Алліка — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Алліка — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Алліка — село у волості Сауе повіту Гар'юмаа.